«Клён ты мой опа́вший, клён заледене́лый…» — стихотворение русского поэта Сергея Есенина (1895—1925), написанное в 1925 году; успешно положено на музыку. Основная тема — сравнение человека и дерева.

История создания 
«Клён ты мой опавший…» — одно из первых стихотворений, написанных поэтом в психиатрической клинике 1-го Московского государственного университета, где он, по настоянию близких — во избежание возможного ареста, лежал с 26 ноября 1925 года. Ему была выделена светлая и довольно просторная комната на втором этаже, с окнами в сад. По мнению исследователя гибели Есенина Э. А. Хлысталова, вдохновить на написание мог росший под окнами клиники клён и действительно бывшая 28 ноября 1925 года, которым датирован автограф, метель.

Публикация 
Впервые опубликовано 3 января 1926 года в вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» (№ 2) и в журнале «Красная нива» (№ 1). Ставший классическим текст основан на публикации в «Красной ниве» и черновом автографе, хранящемся в РГАЛИ (в ГЛМ также имеется совпадающий с ними список руки С. А. Толстой-Есениной с пометой «Проверено С. Е.»). Текст в «Красной газете» в мелочах отличается: двустишия даны как четверостишия, вместо «приморозил» — «заморозил», «чтой-то стал нестойкий» — «стал чтой-то нестойкий», «вон» — «вот», «песни» — «песню».

Песенное использование 
Стихотворение неоднократно положено на музыку. Наиболее известная песня создана неизвестным композитором. Также музыку писали Д. С. Васильев-Буглай (песня и романс: для смешанного хора без сопровождения, 1927; для высокого голоса и фортепьяно, 1929), Г. Ф. Пономаренко (1954), А. Н. Покровский (1971) и В. Н. Липатов.

Исполнители песни 
 Андрей Бандера (музыка народная)
 Надежда Бабкина
 Гелена Великанова (музыка народная, обработка Э. Элькина)
 Андрей Денников
 «Золотое кольцо» (ансамбль)
 Сергей Зыков
 Виктор Клименко
 Иосиф Кобзон
 Сергей Любавин
 Женя Максимова (Премия «Чартова дюжина» 2010 года в номинации «Взлом»)
 «Орэра» (ВИА)
 Олег Погудин
 Александр Подболотов
 Андрей Попов (Песня исполнена в фильме «Учитель пения»)
 «Реликт» (трио)
 Аркадий Северный
 «Седьмая вода» (группа)
 Николай Сличенко (муз. В. Липатова)
 Николай Тимченко (музыка народная)
 «Чайф» (группа) (Записана в  году для художественного фильма «По ту сторону волков»)
 Николай Расторгуев, Екатерина Гусева (две звезды)

Примечания

Ссылки 
 Клен ты мой опавший. Песенник анархиста-подпольщика

Стихотворения по алфавиту
Стихотворения 1925 года
Песни по алфавиту
Песни СССР
Песни XX века
Русские романсы
Произведения Сергея Есенина
Русская народная песня литературного происхождения
Песни Иосифа Кобзона
Песни Аркадия Северного